interpretacja (informatyka)
 interpretacja (język)
 interpretacja (matematyka)
 Interpretacja utworu literackiego
 interpretacja (prawo)
 interpretacja (psychologia)
 interpretacja (religia)
 interpretacja (filozofia)